Амдо:

 Амдо — тибетское название огромных безлесных территорий между поймами Янцзы и Хуанхэ.
 Амдо — небольшой уезд в округе Нагчу, Тибетский автономный район, КНР.